Спуск со львами — название пристаней в Санкт-Петербурге и Гатчине.
 Спуск со львами (Гатчина) — пристань в Гатчинском парке, памятник архитектуры.
 Спуск со львами или спуск со львами на адмиралтейской набережной — неофициальное название Дворцовой пристани.

См. также 
 Пристань со львами